

Guyana 
Jonestown – comunità fondata da Jim Jones

Stati Uniti d'America 
Jonestown – città della Contea di Coahoma, Mississippi
Jonestown – borough della Contea di Lebanon, Pennsylvania
Jonestown – CDP della Contea di Columbia, Pennsylvania 
Jonestown – città della Contea di Travis, Texas